Ло́ра Бэ́йли (; род. , Билокси, штат Миссисипи, США) — американская актриса, актриса озвучивания и режиссёр дубляжа. Наиболее известна благодаря озвучиванию значительной части персонажей англоязычных версий аниме-сериалов, компьютерных игр и мультфильмов.

Бэйли начала карьеру в качестве актрисы озвучивания, дебютировав в дублировании персонажа Транкса в аниме-сериале Dragon Ball Z от Funimation Entertainment; а также сыграла несколько главных ролей в других популярных аниме-сериалах, таких как: Crayon Shin-chan, «Корзинка фруктов», «Стальной алхимик», «Василиск», «Школа убийц», Kodocha, YuYu Hakusho, Blue Gender и в многих других.

В компьютерных играх Бэйли известна озвучиванием таких персонажей как: Мэри Джейн в Spider-Man (2018), Надин Росс в Uncharted: The Lost Legacy (2017) и Uncharted 4: A Thief’s End (2016), Кейт Диаз в Gears of War 4 (2016) и Gears 5 (2019), Чунь Ли в серии игр Street Fighter, Рисе Кудзикава в Persona 4, Кошка Блейз в серии Sonic the Hedgehog, Лучина в Fire Emblem Awakening, Сера Фаррон в Final Fantasy XIII, Олимпия Вейл в Halo 5: Guardians, Абигейл Уокер (Фетч) в Infamous: Second Son и Infamous First Light (2014), Фиона в Tales from the Borderlands, Джайна Праудмур в серии Warcraft, Рейн в серии BloodRayne, Эбигейл Андерсон (Эбби) в The Last of Us Part II (2020) и др.

Бэйли также принимала участие в съёмках и озвучивании фильмов/сериалов: «Кто вы, мистер Брукс?» (2007), «Убийство на лестнице» (2007), «Резвая» (2007), «Холм одного дерева» (2003—2012), «Крутой Уокер» (1993—2001), «Совершенный Человек-паук» (2011—2013) и других.

Постоянный участник веб-шоу «Critical Role», в котором актёры озвучивания играют в настольную ролевую игру Dungeons & Dragons.

Биография 
Лора Бэйли родилась 28 мая 1981 года в городе Билокси, штат Миссисипи, США и выросла в Северном Техасе. Желание стать актрисой родилось после того, когда Лора посмотрела одну из серий о создании сериала «Бухта Доусона», где Кэти Холмс давала интервью. Бэйли училась в театре в Общественном колледже округа Коллин, в городе Плейно, штат Техас, где она участвовала в таких постановках как: Suburbia, Through a Glass Onion, Don’t Rock the Jukebox, и вскоре после этого, Лора была приглашена на прослушивание на роль актрисы озвучивания Кентом Уильямсом в Funimation, которая работала над аниме-сериалом Dragon Ball Z. Её первой главной ролью в Dragon Ball Z была роль персонажа Транкса, которую она изобразила хриплым голосом. Она также озвучила главную героиню Марлин Ангел в японском аниме-сериале Blue Gender, которая была первым проектом, который Funimation сделал за пределами мира Dragon Ball, а также персонажа Кейко Юкимура в аниме YuYu Hakusho.

Бэйли проработала с Funimation около четырёх лет, прежде чем она стала режиссёром дубляжа. Она работала над Blue Gender и некоторыми эпизодами Detective Conan. Её первым крупным проектом в качестве режиссёра дубляжа было аниме «Школа убийц», в котором она также озвучивает Генриетту. Также она со-режиссировала дубляж сериала Kodocha.

Замужем за актёром озвучивания Трэвисом Уиллингемом, у пары есть сын Ронин. Оба супруга являются частью каста Critical Role.

Фильмография

Компьютерные игры

Веб-шоу и мультипликация

Прочие работы 
 2008 — Приключения в озвучке / Adventures in Voice Acting — в роли самой себя

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Киноактрисы США